Koljonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koljolansaari, ö, Kajanaland, Kajana, 
 Koljonsaari (ö i Övre Birkaland), 
 Koljonsaari (ö i Tammerfors, lat 61,32, long 23,53), Birkaland, 
 Koljonsaari (ö i Tammerfors, lat 61,68, long 23,79), Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar